È noto soprattutto per la sua attività di cantante nella band black metal Silencer. Nell'unico album dei Silencer, Death - Pierce Me, Nattramn utilizzava uno stile bizzarro che consisteva in strilli acuti e altre tecniche vocali estreme, presumibilmente aggravate dall'autolesionismo durante la registrazione.

Si sa poco sull'identità di Nattramn a causa della sua scelta di vivere la sua vita in forma anonima. L'età è sconosciuta (la sua data di nascita è indicata come 7 settembre 1975 o 1977) e il suo nome di nascita non è confermato. Tutto ciò che si sa di lui sono le fotografie promozionali scattate durante il suo periodo come membro dei Silencer, in cui il suo viso è interamente coperto da bende insanguinate.

Biografia 
Praticamente non si sa nulla di ciò che Nattramn ha fatto precedentemente alla sua militanza nei Silencer.

I Silencer sono stati fondati nel 1995 come progetto solista del chitarrista/bassista Andreas Casado, noto con lo pseudonimo di Leere. Nattramn è stato assunto come cantante della band poco dopo. Con questa formazione, hanno registrato e pubblicato una demo con il batterista Jonas Mattsson. Successivamente, i Silencer hanno registrato e pubblicato il loro unico album in studio Death - Pierce Me.

Molto probabilmente, in questo periodo Nattramn sviluppò un disturbo mentale che lo portò all'autolesionismo, tagliandosi i polsi e le mani. Ciò ha inasprito il suo singolare timbro vocale lamentoso, che è stato paragonato a quello di un animale morente.

Si dice che sviluppò anche un disturbo zoofilo molto intenso nei confronti dei maiali. Le sue fotografie, che mostrano le sue mani coperte da bende insanguinate da cui spuntano zampe di maiali, lasciano presupporre che si sia fatto amputare le mani (o almeno le dita) per farsele sostituire con delle zampe di maiale, ma si tratta solo di leggende, diffuse dagli stessi Silencer.

Dopo l'uscita dell'album, Nattramn entrò nel Sankt Sigfrids sjukhus, un ospedale psichiatrico situato a Växjö, dove era ricoverato anche il fratello Patrik, anche se le circostanze relative al suo ricovero sono incerte: non si sa nemmeno se sia stato internato o se decise egli stesso di farsi ricoverare. Pare che dopo il suo soggiorno nell'ospedale Nattramn abbia scelto di continuare a vivere a Växjö.

Dopo diversi anni di inattività, ha creato il progetto solista dark ambient Diagnose: Lebensgefahr (tradotto dal tedesco Diagnosi: Pericolo di Morte) e ha pubblicato un album, intitolato Transformalin, nel 2007. Nel 2012 ha pubblicato un nuovo brano musicale intitolato Ödelagt, per il suo nuovo progetto Trencadis. Questo pezzo di 21 minuti è stato scritto e registrato diversi anni prima di unirsi ai Silencer e rappresenta quindi l'inizio della carriera musicale di Nattramn. La traccia sarebbe stata scritta nel 1994 sotto il nome del progetto Sinneskross, e presenta uno stile di dark ambient emulatore di Burzum .

Ha scritto un libro, pubblicato nel settembre 2011, intitolato Grishjärta (Cuore di maiale). È stato pubblicato in svedese e in inglese e contiene nuove foto di Nattramn, nonché i suoi disegni e le sue poesie.

La sua attività è divulgata sul sito dell'ipotetica associazione presieduta da Nattramn stesso con il nome di Capitano, Humani Animali Liberati, tramite il quale, nel 2017 ha annunciato il suo ritorno al metal.

Presunta attività criminale 
Pare che, una volta fuggito dall'ospedale psichiatrico, Nattramn abbia aggredito due bambine con un'accetta, senza riuscire però ad ucciderle. Passava di lì un poliziotto (di lui si sa che si chiamava Fredrik Spada), che avvertì i suoi colleghi e riuscì con il loro aiuto a neutralizzare l'aggressore, che intanto stava scappando, e che fu subito internato nuovamente.

Spada dichiarò riguardo all'accaduto: La ragazza era cosciente quando sono arrivato e ci diede anche una descrizione dell'uomo che l’aveva aggredita. Non riuscì ad andare molto lontano perché era fuggito in bicicletta. Dopo aver allertato tutte la pattuglie della zona, lo raggiungemmo e mentre ci avvicinavamo a lui, alzò la sua ascia e si diresse verso di noi urlando "Uccidetemi, uccidetemi!"Secondo altre fonti Nattramn fuggì dall'ospedale insieme il fratello Patrik, e non si è mai capito chi dei due sia stato l'aggressore misterioso: lo stesso Nattramn non ha mai detto nulla al riguardo. Patrik è morto nel 2003 nell'ospedale di Växjö, suicida.

Si è tentato di incriminare Nattramn per un doppio omicidio avvenuto a Linköping nel 2004, ma, stando al sito dello stesso Nattramn, l'esame del DNA ha escluso la sua colpevolezza.

Discografia

Silencer 

 Death - Pierce me (2001)

Diagnose: Lebensgefahr 

 Transformalin (2007)

Trencadis 

 Ödelagt (2012)

Opere 
 Grishjärta (2011)

Note

Collegamenti esterni 
Approfondimento su Nattramn Piedi di Porco

Persone non identificate
Musicisti black metal
Musicisti ambient
Musicisti svedesi